ТА — аббревиатура; может иметь следующие значения:
 ТА — паровоз
 ТА — танковая армия
 ТА — телефонный аппарат
 ТА — трансакционный анализ
 ТА — торпедный аппарат
 ТА — тяжёлая атлетика
ТА — торговый агент

См. также 
 
  — аббревиатура латиницей